Zhou Xiaoyang (, ur. 24 września 2002) – chiński skoczek narciarski. Olimpijczyk (2022) oraz uczestnik mistrzostw świata juniorów (2020). Medalista chińskich igrzysk zimowych oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Pochodzący z prowincji Henan Zhou znalazł się w grupie chińskich nastolatków, którzy w listopadzie 2018 przybyli do Finlandii, gdzie, z myślą o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, mieli od podstaw zacząć trenować skoki narciarskie – część Chińczyków należących do tej grupy, trenowanej przez zespół fińskich trenerów pod przewodnictwem Miki Kojonkoskiego, przed przybyciem do Europy nigdy nie widziało śniegu, jednak większość z nich wcześniej uprawiała inne sporty. Mimo powszechnych wątpliwości co do możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach tego projektu wyrażanych między innymi przez Janne Väätäinena (w tym czasie współpracującego z seniorską kadrą Chin) część grupy zaczęła czynić szybkie postępy. Zhou w styczniu 2019 zaczął startować w lokalnych zawodach w Finlandii rozgrywanych na dziecięcych skoczniach (były to pierwsze zawody skoków narciarskich, w których wziął udział), już w marcu 2019 brał udział w konkursie, w którym startowali członkowie reprezentacji Finlandii, a w listopadzie 2019 wystartował w mistrzostwach Finlandii seniorów na skoczni normalnej, zajmując 24. pozycję w gronie 45 sklasyfikowanych zawodników i będąc najlepszym spośród startujących w tym konkursie Chińczyków.

W październiku 2019 stawał na podium konkursów na mniejszych skoczniach rozgrywanych w ramach letniej części Chińskich Igrzysk Zimowych 2020, a na początku stycznia 2020 z drużyną regionu Henan zdobył srebrny medal zimowej części tej imprezy w konkursie drużynowym na skoczni normalnej i uczestniczył też już w rywalizacji na skoczni dużej, zajmując 8. miejsce w konkursie indywidualnym na takim obiekcie i uzyskując w drugiej serii odległość 115,5 metra (o 13 metrów mniejszą od ustanowionego w tym samym konkursie przez Li Chao rekordu Chin w długości skoku narciarskiego mężczyzn). Pod koniec tego miesiąca zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, biorąc udział w konkursach FIS Cup odbywających się na Baptist-Kitzlinger-Schanze w Rastbüchl. W pierwszym starcie zajął 68. lokatę, wyprzedzając 13 rywali, a dzień później był już 59., pokonując 20 sklasyfikowanych rywali. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 60. (pokonał 3 sklasyfikowanych rywali), a w rywalizacji drużyn mieszanych zajął z Chińczykami przedostatnią, 14. pozycję.

W marcu 2021 w mistrzostwach kraju w Laiyuan zdobył złote medale w konkursie drużynowym oraz rywalizacji zespołów mieszanych. W sezonie 2020/2021 nie wystąpił w żadnych oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS. Do rywalizacji na tym szczeblu powrócił 3 lipca 2021 w Otepää, zajmując 14. lokatę w konkursie FIS Cupu, tym samym zdobywając pierwsze w karierze punkty tego cyklu.  Dwa tygodnie później w Kuopio, w ramach letniej edycji tego cyklu, po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego, plasując się dwukrotnie w czwartej dziesiątce. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył w grudniu 2021 w Zhangjiakou, gdzie był 24. W lutym 2022 wziął udział w konkursie drużynowym na zimowych igrzyskach olimpijskich, w którym zajął z reprezentacją Chin ostatnie, 11. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Drużynowo

Starty Zhou Xiaoyanga na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty Zhou Xiaoyanga na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Zhou Xiaoyanga na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2002